Ivorianska inbördeskriget kan syfta på:

 Första ivorianska inbördeskriget – ett inbördeskrig i Elfenbenskusten 2002–2007
 Andra ivorianska inbördeskriget – ett inbördeskrig i Elfenbenskusten 2010-2011